Seznam řek v Polsku (polsky řeka ) obsahuje řeky, které mají na území Polska délku 100 km a více a také některé kratší.

Tabulka řek

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

 
Řeky
Polsko
Polsko
Polsko
Zeměpisné rekordy